Сульфид платины — неорганическое соединение, соль металла платины и сероводородной кислоты:

 Сульфид платины(II) 
 Сульфид платины(III) 
 Сульфид платины(IV)